Kashmiria kan syfta på:

 Kashmiria (djur) – ett släkte en stekelar
 Kashmiria (växter) – ett släkte växter